Cheung Yuk (; * 28. Oktober 1981 in Wuxi, Provinz Jiangsu, Volksrepublik China) ist ein Tischtennisspieler aus Hongkong. Er nahm dreimal an den Olympischen Spielen teil.

Werdegang 
Zusammen mit Leung Chu Yan wurde Cheung Yuk 2000 und 2003 Vize-Asienmeister im Doppel. Seit 1999 nahm er (bis 2013) an 14 Weltmeisterschaften teil. Dabei gewann er viermal Bronze, nämlich 2006 und 2008 im Mannschaftswettbewerb sowie 2011 und 2013 jeweils mit Jiang Huajun im Mixed.

2000, 2004 und 2008 qualifizierte er sich für die Teilnahme an den Olympischen Spielen, wo er 2008 mit der Mannschaft Fünfter wurde.

2005 wechselte Cheung Yuk vom chinesischen Verein TTC of Hating Shu Ji in die deutsche Bundesliga zu TTC Zugbrücke Grenzau. Mit dessen Herrenteam wurde er 2005/06 Deutscher Pokalsieger. Heute (2013) spielt er beim polnischen Verein Bogoria Grodzisk Mazowiecki (mind. seit 2010)

Erfolge 
Mannschaft
 Weltmeisterschaft: Bronze 2006 und 2008
 Asienspiele: Bronze 2002 und 2006

Mixed-Doppel
 Weltmeisterschaft: Bronze 2011 und 2013
 Asienspiele: Gold 2002, Silber 2010

Auszeichnung 
 Chief Executive's Commendation for Community Service 2011

Turnierergebnisse

Weblinks 

  (abgerufen am 28. Juni 2014)
  (abgerufen am 28. Juni 2014)
  (abgerufen am 28. Juni 2014)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Hongkong)
Tischtennisspieler (TTC Zugbrücke Grenzau)
Olympiateilnehmer (Hongkong)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer an den Asienspielen (Hongkong)
Asienspielesieger (Tischtennis)
Chinese (Hongkong)
Geboren 1981
Mann